Valiant significa valoroso in lingua inglese. Compare in diversi contesti:

Aeronautica 
 Vickers Valiant – bombardiere britannico realizzato negli anni cinquanta
 Vultee BT-13 Valiant – monoplano da addestramento statunitense

Marina 
 HMS Valiant – nave da battaglia della classe Queen Elizabeth varata nel 1914
 Classe Valiant – classe di sottomarini nucleari britannici entrata in servizio nel 1966

Persone 
 Jimmy Valiant, pseudonimo di James Harold Fanning (1942) – ex wrestler e scrittore statunitense
 Johnny Valiant, ring name di John L. Sullivan (1946-2018) – wrestler statunitense
 Leslie Valiant (1949) – informatico britannico

Personaggi immaginari
 Eddie Valiant – personaggio dei romanzi di Gary K. Wolf

Altro 
 Plymouth Valiant – auto prodotta dalla Plymouth dal 1960 al 1976
 Valiant – carro armato britannico della seconda guerra mondiale
 L'affondamento della Valiant – film sull'affondamento della HMS Valiant da parte degli incursori della Xª Flottiglia MAS
 Valiant - Piccioni da combattimento – film d'animazione del 2005
 Valiant Comics – casa editrice di fumetti
 Principe Valiant (Prince Valiant) – serie a fumetti
La Valiant (Valiant) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Deep Space Nine
La grande avventura del piccolo principe Valiant – film d'animazione del 1968